Het schansspringen vanaf de normale schans voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 12 februari 2018 in het Alpensia Jumping Park. Regerend olympisch kampioen was de Duitse Carina Vogt. Vogt eindigde ditmaal op de vijfde plaats.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Vrouwen